Salvatore Sciascia – politico italiano
 Salvatore Sciascia – editore italiano